Osoby o tym nazwisku:
 Oleg Riachowski – rosyjski naukowiec i lekkoatleta
 Siergiej Riachowski – rosyjski seryjny morderca